Dumpfheit steht für:
 ein Maß für mangelnde Klarheit in der Akustik, siehe Dumpfheit
 ein sensorisches Defizit in der MedizinTaubheitsgefühl, siehe Anästhesie (Sensibilitätsstörung)

Siehe auch:

 Stumpfheit